Pictures of You – singolo dei Cure del 1990
 Pictures of You – singolo dei Last Goodnight del 2007